Ruben Andrade is een personage uit de soapserie "Santa Barbara". De rol werd gespeeld van 1984 tot 1985 door Ismael Carlo. In Nederland werd het eerste jaar overgeslagen, met als gevolg dat Ruben nooit werd gezien.

Ruben was de tuinman van de Capwells. Hij trouwde op jonge leeftijd met Rosa Andrade, de huishoudster, en is de vader van Danny en Santana Andrade. Hoewel hij na een jaar al uit de serie verdween, werd zijn naam van tijd tot tijd wel genoemd voor de continuïteit. Pas in 1991 kreeg Rosa een relatie met een ander. Het is nooit onthuld waarom Ruben weg is gegaan.

Andrade